Каймарская волость (Коймарская волость, ) — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Казанской губернии и Арского кантона Татарской АССР.

В селе Кадышево располагалось волостное правление, в посёлке Ивановская Стройка — квартира полицейского урядника.

В настоящее время территория Каймарской волости находится в составе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани и  Высокогорского района РТ.

География 
Волость находилась в центральной части уезда, граничила на севере с Ключинской волостью, на востоке — с Собакинской волостью, на юге — с Воскресенской и Ильинской волостями, на западе — с Ковалинской волостью.

История 
Волость была образована после 1860-х гг. По декрету «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» вошла в состав Казанского (с конца 1920 года — Арского кантона) Татарской АССР. Ликвидирована в середине 1924 году в результате укрупнения волостей в ТАССР; северная часть вошла в состав Калининской волости, южная — в состав Воскресенской волости.

Население 

Национальный состав (1885): русские — 7063 чел. (99,94%), татары — 4 чел. (0,06%).

Населённые пункты 
К 1914 году количество населённых пунктов на территории волости возросло до 31.

В марте 1919 года на территории волости образованы сельсоветы, число которых в 1923 году составляло 9 (Борисоглебский, Каймарский, Кадышевский, Савиновский, Макаровский, Николаевский, Сухорецкий, Семиозёрский).

Религия, образование и экономика 
На 1904 г. на территории волости находилось . В 5 земских школах обучались 175 мальчиков и 91 девочка; в Караваево и Макаровке действовали церковно-приходские школы.

В 1914 г. в 1448 дворах волости насчитывалось 1120 лошадей, 3299 овец, 4 козы, 322 свиньи и 1668 голов рогатого скота.

Транспорт 
Через территорию волости проходил участок Казанбургской железной дороги Красная Горка — Дербышки, сданный в эксплуатацию в 1918 году.

Люди, связанные с волостью

Примечания 

Волости Казанского уезда